USS Sims (DE-154/APD-50)
USS Sims (1939)
USS Sims (DE-1059/FF-1059)
USS Sims (AP-127)